Grimoard je priimek več oseb:
 Angelic de Grimoard, francoski kardinal
 Guillaume de Grimoard, bolj znan kot Papež Urban V., francoski papež
 Philippe Henri, Comte de Grimoard, francoski general